Super Smash Bros. Brawl, известная в Японии как , — третья игра в серии Super Smash Bros. разработанной специальной командой разработчиков, состоящей из работников компаний Sora, Game Arts, и других разработчиков. Игра создана Nintendo для игровой консоли Wii. Super Smash Bros. Brawl была предварительно показана на пресс-конференции E3 2005. Игру представили-президент Nintendo и главный исполнительный директор Сатору Ивата.

Число персонажей, которых игроки могут контролировать, в Brawl выросло по сравнению с Super Smash Bros. Melee. Как и у его предшественников, задача — выбить противника за пределы экрана. Это отход от традиционных игр в стиле «файтинг». Brawl также поддерживает сражения в многопользовательском режиме с участием до четырёх бойцов. Это первая серии в которой можно играть в режиме онлайн через Nintendo Wi-Fi Connection. Также можно играть вчетвером на четырёх разных контроллерах (например: Classic Controller, GameCube Controller, Wii Remote and Nunchuk и ещё один Wii Remote и Nunchuk).

Super Smash Bros. Brawl получила положительные отзывы от критиков.

Геймплей 
Brawl использует типичные системы битвы. Задача — выбить противника с экрана. Игрокам предоставляется большой выбор персонажей (среди них такие известные персонажи как: Марио, Линк, Пикачу и другие). У игроков есть проценты удара. В самом начале боя у всех игроков по 0 % урона. Но после ударов значение постепенно возрастает, и может доходить до 999 %. Чем больше это значение тем легче выбить персонажа за пределы арены. Если игрока выбили за пределы арены и он не может вернуться, то он теряет либо жизнь, либо очко жизни (stock), либо монеты (смотря какой тип игры).

Персонажи в Super Smash Bros. Brawl борются друг с другом с помощью различных атак (которых стало больше по сравнению с предшественниками). Атаки выбираются зажатием кнопки и резким наклоном Wii Remote’а или Nunchuk’а. Движения для атак стоят по умолчанию, но их можно изменить для определённого профиля.

Вести бой можно при помощи Classic Controller, подключающегося к Wii Remote, или контроллером GameCube.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2008 года
Файтинги
Компьютерные игры, разработанные Game Arts
Игры только для Wii
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, разработанные в Японии